Виллем Иоханнович Гросс (; 11 января 1922, Тарту — 6 апреля 2001, Таллин) — эстонский советский писатель и драматург. Заслуженный писатель Эстонской ССР (1975). Лауреат Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула (1978).

Биография 
Родился в 1922 году в Тарту, в тот же год семья переехала в Кохтла-Ярве, где его отец работал шахтером. Учился в средней школе в Йыхви, не нерегулярно — приходилось работать: батраком на хуторах, на стройках и на других случайных работах.

В августе 1940 года вступил в комсомол, был комсоргом в школе, а с лета 1941 года — инструктором Вирумaского комитета ЛКСМЭ.

Летом 1941 года перешёл в 10-й класс, но война прервала учёбу, в 19 лет был призван в армию.

Участник Великой Отечественной войны, в РККА с июля 1941 года, младший сержант, разведчик 482 отдельной разведроты 7-ой Эстонской стрелковой дивизии. Участвовал в боевых действиях на Калининском, 2-ом Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Награждён Орденом Славы III степени (1944) за то, что в сентябре 1944 года перед форсированием дивизией одной из рек при разведке вскрыл наблюдательные пункты противника, два пулемётных гнезда, несколько снайперских позиций — по его данным эти точки были уничтожены. Также награждён медалью «За победу над Германией» (1945), Орденом Отечественной войны II степени (1985).

В 1946 году, демобилизовавшись, начал работать в редакции газеты «Талурахвалехт» («Крестьянская газета»).

Член КПСС с 1946 года. В 1951 году принят в члены Союза писателей Эстонской ССР.

В 1951—1955 годах работал в редакции республиканской газеты «Голос народа» («Rahva Hääle»), руководя в ней отделом литературы и искусства.

В 1955—1956 годах — в литературном отделе газеты «Серп и молот» («Sirp ja Vasar»).

В 1956—1959 годах — главный секретарь редакции молодежного журнала «Молодёжь» («Noorus»).

В 1971—1976 годах — секретарь правления Союза писателей Эстонской ССР.

Умер в 2001 году в Таллине.

Награды и звания 
Заслуженный писатель Эстонской ССР (1975).

Лауреат Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула (1978) — за роман «Мотивы молчания».

Награждён орденами «Знак Почёта» (1972) и Трудового Красного Знамени (1986).

За участие в войне награждён орденами Славы III степени (1944) и Отечественной войны II степени (1985), медалями.

Творчество 
Первые литературные опыты относятся к времени службы в армии, писал небольшие пьески для красноармейской самодеятельности.

В 1949 году в альманахе молодых авторов появилась повесть В. Гросса «Молодежь», появляются его рассказы и очерки.

Автор пьес о жизни и быте эстонских колхозников «Лёд тает» (1950) и «В большой семье» (1951), ставившихся театрами в Раквере и Курессааре, пьесы «Анкета» (1954) поставленной Таллинским драмтеатром им. Кингисеппа.

Автор романов «Крылья расправляются», «Продается недостроенный индивидуальный дом», «Цена опыта», «Одноклассники», «Зимний отпуск», «Мотивы умолчания», «В перегруженной лодке».

В 1987—1988 годах в издательстве «Ээсти раамат» вышел трёхтомник «Избранные произведения».

Произведения писателя переведены на несколько языков.

По роману «Зимний отпуск» в 1978 году киностудией «Таллинфильм» снят фильм «Зимний отпуск» (в оригинале — «Женщина топит баню»).

В романе «Зимний отпуск» (1975) рассматриваются актуальные нравственные проблемы нашей жизни; трудолюбие и высокие моральные качества героини произведения, уходящие корнями в трудовую, крестьянскую почву, противопоставлены здесь как старозаветному, так и современному «интеллектуальному» мещанству. Роман экранизирован.

Библиография на русском языке 
 Лето одного мальчика: повесть / Пер. с эст. Н. Яворская; ил.: Г. Фитингоф. — Ленинград: Детгиз, 1960. — 93 с.
 Крылья расправляются: Роман / Пер. с эст. Е. Поздняковой; Ил.: М. Ольвет и Л. Васильев. — Москва: Молодая гвардия, 1961. — 237 с.
 Продается недостроенный индивидуальный дом… : Роман / Пер. с эст. Е. Поздняковой. — Москва: Советский писатель, 1964. — 318 с.
 Крылья расправляются: Роман / Пер. с эст. Е. Поздняковой. — Таллин: Ээсти раамат, 1969. — 232 с.
 Цена опыта: Роман / Перевод с эст. Г. Муравина; Ил.: Х. Аррак. — Москва: Советский писатель, 1971. — 231 с.
 Одноклассники: Роман / Перевод с эст. Г. Муравина. — Таллин: Ээсти раамат, 1972. — 254 с.
 Зимний отпуск: Роман / Авториз. пер. эст. Г. Муравина. — Москва: Советский писатель, 1976. — 248 с.
 Мотивы умолчания: Роман /Авториз. пер. с эст. Г. Муравина.— Москва: Советский писатель, 1980. — 255 с.
 В перегруженной лодке: Роман / Пер. с эст. Г. Муравина. — Таллинн: Ээсти раамат, 1988. — 158 с.

Литература 
 Виллем Гросс. Библиогр. указ. Автобиография В. Гросса / Сост. М. Гросс. — Таллин, 1971. — 62 с. (на эст. и рус. яз.; тираж 1000 экз.)
 Антс Саар — О романе В. Гросса «Одноклассники» // Карегc, 1965, № 11. — стр. 150
 В. И. Гроссу — 50 (Поздравление секретериата правления Союза писателей СССР) // Литературная газета, 16 февраля 1972. — стр. 6
 Суйслепп Х. — Человек во времени. Виллему Гроссу — 50. // Советская Эстония, 11 января 1972
 Бассель Н. — С думой о нашем современнике: о творчестве писателя // Советская Эстония, 6 октября 1979
 Тонтс Ю. — Книги о невыдуманной жизни // Советская Эстония, 8 декабря 1979
 100 строк секретаря Правления Союза писателей ЭССР Виллема Гросса // Вечерний Таллин, 19 сентября 1974

Источники 
 Виллем Гросс // Писатели Советской Эстонии: краткий биографический справочник / Л. Реммелгас. — Эстонское гос. издательство, 1956. — 268 с. — стр. 60-62
 Гросс Виллем Иоханович // ОБД «Подвиг народа»

Члены Союза писателей Эстонии
Лауреаты Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула